Миге́ль Альсамо́ра Рие́ра (; , Арта, Испания) — бывший испанский велогонщик. Участник двух летних Олимпийских игр, чемпион мира 1997 года в мэдисоне, многократный чемпион Испании.

Спортивная биография 
Самым крупным достижением в карьере Альсаморы стала победа на чемпионате мира 1997 года в австралийском Перте. В дуэте с Жоаном Льянерасом Мигель выиграл соревнования в мэдисоне.

В 2000 году Мигель Альсамора принял участие в летних Олимпийских играх в Сиднее. В командной гонке преследования Альсамора в составе испанской сборной не смог добиться хорошего результата. В квалификационном раунде соревнований сборная Испании заняла лишь 12-е место и выбыла из дальнейшей борьбы за призовые места.

На летних Олимпийских играх 2004 года Альсамора в паре Жоаном Льянерасом принял участие в соревнованиях в мэдисоне, набрав 7 очков и не отстав на круг от лидера, испанский дуэт занял 6-е место.

Ссылки 
 
 
 
 

Велогонщики Испании
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по трековым велогонкам